Ellen Bahl est une actrice française.

Filmographie partielle

Cinéma 
 1959 : Cigarettes, Whisky et P'tites Pépées de Maurice Régamey
 1961 : Les Livreurs de Jean Girault
 1962 : Les Parisiennes, segment Ella de Jacques Poitrenaud : Une amie d'Ella
 1963 : La Soupe aux poulets, de Philippe Agostini : la patronne du restaurant
 1966 : Avec la peau des autres, de Jacques Deray : Ingrid Kern
 1969 : La Voie lactée, de Luis Buñuel : Madame Garnier
 1970 : Le Passager de la pluie, de René Clément : Madeleine Legauff
 1974 : Le Fantôme de la liberté, de Luis Buñuel : la bonne des Legendre
 1976 : Les vécés étaient fermés de l'intérieur, de Patrice Leconte :  Piazzorossicelli

Télévision 
 1962 : Les Cinq Dernières Minutes, épisode Le Tzigane et la Dactylo de Pierre Nivollet : Hilda Chazal
 1968 : L'Homme de l'ombre - épisode : L'Affaire Ludvika de Guy Jorré (série TV)
 1972 : Les Enquêtes du commissaire Maigret - épisode : Pietr le Letton de Jean-Louis Muller :  Mortimer

Lien externe 
 

Actrice française de cinéma
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)